Gle Dataraya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Dataraya (berg i Indonesien, lat 5,61, long 95,45), Aceh, 
 Gle Dataraya (berg i Indonesien, lat 5,56, long 95,47), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar